A Haláp nevet az alábbiak viselik:

 Haláp, tanúhegy a Tapolcai-medencében
 A hegy lábánál fekvő Zalahaláp község
 Haláp, Debrecen városrésze, korábban önálló község
 Cserháthaláp, község Nógrád megyében

Egyéb 
 Haláp, régi magyar férfikeresztnév
 A moha növények régies szinonimaneve